Il titolo di duca di Strathearn è un titolo nobiliare britannico legato alla località di Strathearn in Scozia, talvolta concesso a membri della famiglia reale britannica, mai da solo ma sempre legato ad un altro titolo ducale, generalmente quello di Duca di Connaught.
Il principe William del Galles è stato nominato il giorno delle sue nozze Duca di Cambridge e Conte di Strathearn.

Note

Voci correlate
 Duca di Cumberland e Strathearn
 Duca di Kent e Strathearn
 Duca di Connaught e Strathearn

Titoli nobiliari britannici